Пик-дю-Миди:
 Пик-дю-Миди-д'Оссо — гора во французских Пиренеях.
 Пик-дю-Миди-де-Бигорр — другая горная вершина во французских Пиренеях, которая славится своей обсерваторией.
 Обсерватория Пик-дю-Миди — астрономическая обсерватория Франции в Пиренеях.